Bohuslavice, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Bohuslavice, comune del distretto di Opava, nella regione di Moravia-Slesia
Bohuslavice, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc
Bohuslavice, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc
Bohuslavice, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Bohuslavice nad Vláří, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione
Bohuslavice u Zlína, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione

Pagine correlate 

 Bohuslav